Abdullah, Abdoellah, Abdallah kan verwijzen naar:
Abdullah (voornaam), een Arabische voornaam
Abdoellah (Kuifje), een personage in de stripreeks Kuifje
Abdullah (band), een metalband
Abdullah (album), een album van deze band
Abdoellah I van Jordanië (emir 1923-1946, koning 1946-1951)
Abdoellah II van Jordanië (koning sinds 1999)
Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed, koning van Saoedi-Arabië van 1 augustus 2005 tot 22 januari 2015
Abdullah van Marokko (koning 1398-1399)
Abdallah van Sicilië (emir 1037-1040)